Il existe plusieurs plages nommées plage d'Abricó (portugais : ) au Brésil. On compte parmi celles-ci :
 la plage d'Abricó de São Mateus, dans l'État d'Espírito Santo ;
 la plage d'Abricó de Grumari, quartier de Rio de Janeiro.